Kecamatan Wulanggitang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pembantu Titehena, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Kecamatan Wulanggitang (distrikt i Indonesien), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar